Al Jahra kan syfta på:

Geografi

Kuwait 

 Al Jahra (guvernement) – en provins
 Al Jahrā', provinshuvudstad, Muḩāfaz̧at al Jahrā’, 
 Al-Jahra SC, fotbollsklubb från Al Jahrā'